Il singolare del torneo di tennis WTA Swiss Open 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Andrea Temesvári 6-0, 6-3.

Teste di serie 

 Chris Evert (Campionessa)
 Sylvia Hanika (quarti di finale)
 Bettina Bunge (secondo turno)
 Virginia Ruzici (semifinali)
 Andrea Leand (secondo turno)
 Sue Barker (terzo turno)
 Assente
 Pam Casale-Telford (secondo turno)

 Sandy Collins (primo turno)
 Joanne Russell (secondo turno)
 Helena Suková (quarti di finale)
 Assente
 Ivanna Madruga-Osses (terzo turno)
 Bonnie Gadusek (terzo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

WTA Swiss Open 1982